

Населені пункти та їхні частини

 Каролювка — село в гміні Фрамполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Каролювка — село в гміні Любачів Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Каролювка — частина міста Замостя в Люблінському воєводстві
 Каролювка — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Каролювка — частина міста Динів у Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Каролювка — частина села Вежба в гміні Старий Замосць Замойського повіту Люблінського воєводства
 Каролювка — частина села Вісловець у гміні Старий Замосць Замойського повіту Люблінського воєводства
 Каролювка — частина села Концльова в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Каролювка — частина села Левічин у гміні Бельськ-Дужи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Каролювка — частина села Маркі в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Каролювка — колонія в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки